Milan Doudera (1. leden 1993 v Horním Bezděkově) je český hokejista. Hraje na postu obránce.

V anketě Sportovec Kladenska za rok 2013 se umístil na 5. místě mezi jednotlivci.

Hráčská kariéra

Ocenění a úspěchy 
 2015 ČHL - S Markem Hrbasem nejlepší střelci mezi obránci v oslabení

Prvenství 
 Debut v ČHL - 14 .listopadu 2012 (Rytíři Kladno proti HC Mountfield)
 První asistence v ČHL - 20. září 2013 (Rytíři Kladno proti HC Vítkovice Steel)
 První gól v ČHL - 6. října 2013 (HC Energie Karlovy Vary proti Rytíři Kladno, brankáři Tomáši Závorkovi)

Klubová statistika 

|2009-10||HC GEUS OKNA Kladno||ČHL-20||34||4||9||13||24||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2010-11||Niagara IceDogs||OHL||7||0||0||0||6||11||1||2||3||0
|-
|2011-12||Niagara IceDogs||OHL||45||2||9||11||34||2||0||0||0||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2012-13||Rytíři Kladno||ČHL-20||19||4||9||13||14||—||—||—||—||—
|-
|2012-13||Rytíři Kladno||ČHL||30||0||0||0||8||9||0||0||0||6
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2012-13||IHC Písek||1.ČHL||5||0||1||1||4||—||—||—||—||—
|-
|2013-14||Rytíři Kladno||ČHL||49||4||7||11||26||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2014-15||HC Oceláři Třinec||ČHL||52||2||11||13||18||18||4||0||4||10
|-
|2015-16||HC Oceláři Třinec||ČHL||46||2||7||9||35||4||0||1||1||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2016-17||HC Oceláři Třinec||ČHL||48||4||10||14||12||6||0||0||0||2
|-
|2017-18||HC Oceláři Třinec||ČHL||51||5||11||16||38||17||1||7||8||2
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2018-19||HC Oceláři Třinec||ČHL||47||4||7||11||10||17||1||7||8||4
|-
|2019-20||HC Oceláři Třinec||ČHL||52||7||12||19||10||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2020-21||HC Oceláři Třinec||ČHL||52||3||14||17||18||16||1||1||2||0
|-
|2021-22||HC Oceláři Třinec||ČHL||54||4||19||23||10||14||0||5||5||4
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2022-23||HC Oceláři Třinec||ČHL|| || || || || || || || || ||
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
!481!!35!!98!!133!!185!!101!!7!!21!!28!!28
|}

Reprezentace 

| 2016
| Česko
| MS
|8||0||1||1||0
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
!8!!0!!1!!1!!0
|}

Externí odkazy 
 
 
 

Narození 1. ledna
Narození v roce 1993
Narození v Horním Bezděkově
Aktivní lední hokejisté
Čeští hokejoví obránci
Čeští hokejoví útočníci
Hokejisté Ontario Hockey League
Hokejisté Niagara IceDogs
Hráči HC Třinec
Žijící lidé
Muži